Луи́ Марша́н () — французские имя и фамилия. Известные носители:
 Маршан, Луи (1669—1732) — французский органист, клавесинист, композитор и музыкальный педагог эпохи барокко.
  (XVIII век) — придворный каллиграф при французском королевском дворе.
  (1800—1881) — канадский предприниматель и политик.
 Маршан, Луи (1807—1843) — люксембургский ветеринар и ботаник.
  (1850—1950) — французский педагог.